Страховщик:

 Страховщик — юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность, страховая компания.
 Страховщик — лицо, занятое в страховом секторе, сотрудник страховой компании или общества взаимного страхования.
 «Страховщик» — художественный фильм режиссёра Габе Ибаньеса (2014 год).

Страхование